Sven-Göran Eriksson (Sunne, 1948. február 5. –) svéd labdarúgó, edző. Edzőként kilenc országban dolgozott, 17 trófeát nyert svéd, portugál és olasz csapatokkal. Irányította az angol, a mexikói és az elefántcsontparti labdarúgó-válogatottakat is.

Pályafutása

Statisztika

Edzőként

Szezononként
Gy = Győztes
2. = Ezüstérmes
1/2 = Elődöntő
1/4 = Negyeddöntő
1/8 = Nyolcaddöntő
1/16 = Legjobb 32 közt
BEK/BL = Bajnokcsapatok Európa-kupája / UEFA-bajnokok ligája
KEK = Kupagyőztesek Európa-kupája (1999-ig)
UEFA-kupa = UEFA-kupa (Ma Európa-liga)
UEFA-szuperkupa = UEFA-szuperkupa

<div style="font-size:90%;text-align: center;">

</center>
</div>

Sikerei, díjai 

Degerfors IF
Division Three Västra Svealand: 1978

IFK Göteborg
Allsvenskan: 1982
Svenska Cupen: 1979, 1982
UEFA-kupa: 1982

Benfica
Primeira Liga: 1983, 1984, 1991
Taça de Portugal: 1983
Supertaça Cândido de Oliveira: 1989
BEK ezüstérmes: 1990
UEFA-kupa ezüstérmes: 1983

AS Roma
Coppa Italia: 1986

Sampdoria
Coppa Italia: 1994

Lazio
Serie A: 2000
Coppa Italia: 1998, 2000
Supercoppa Italiana: 1998, 2000
KEK: 1999
UEFA-szuperkupa: 1999
UEFA-kupa ezüstérmes: 1998

Anglia
Nyári torna: 2004

Jegyzetek

Fordítás

1948-ban született személyek
Élő személyek
Svéd labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Svéd labdarúgóedzők
A Manchester City vezetőedzői
A Leicester City vezetőedzői
A Premier League edzői